Das Campeonato Sudamericano von 1945 war die 18. Ausspielung der südamerikanischen Kontinentalmeisterschaft im Fußball und fand vom 14. Januar bis 28. Februar zum vierten Mal in Chile statt. Obwohl mit Paraguay und Peru zwei Mannschaften fehlten, nahmen wieder sieben südamerikanische Nationalmannschaften teil.

Das Turnier wurde wie gehabt im Ligasystem (Jeder gegen Jeden) ausgetragen. Bei Punktgleichheit auf dem ersten Platz war ein Entscheidungsspiel vorgesehen. Alle Spiele wurden im Estadio Nacional in Santiago de Chile ausgetragen. Mit über einer Million Zuschauern und 92 Treffern wurden die Rekordmarken von 1942 in Uruguay noch übertroffen.

Südamerika-Meister im Fußball wurde zum siebten Mal Argentinien.

Spielergebnisse 

|

|}
|}

Beste Torschützen

Mannschaftsaufgebote 
 Argentinien
Fernando Bello (Independiente), Mario Emilio Heriberto Boyé (Boca Juniors), Bartolomé Colombo (San Lorenzo), Vicente De La Mata (Independiente), Rodolfo Justo De Zorzi (Boca Juniors), Enrique Espinoza (Atlanta), Armando Farro (Banfield), Juan José Ferraro (Vélez Sarsfield), Alfredo Fogel (Rosario Central), Félix Loustau (River Plate), Rinaldo Fioramonte Martino (San Lorenzo), Norberto Doroteo Méndez (Huracán (Buenos Aires)), Juan Carlos Muñoz (River Plate), Nicolás Palma (Estudiantes (La Plata)), Manuel Pellegrina (Estudiantes (La Plata)), Angel Perucca (Newell's Old Boys), Natalio Agustín Pescia (Boca Juniors), René Alejandro Pontoni (San Lorenzo), Héctor Ricardo (Rosario Central), José Salomón (Racing Club), Oscar Carlos Sastre (Independiente), Carlos Adolfo Sosa (Boca Juniors), Roberto Yebra (Rosario Central)
 Trainer: Guillermo Stábile

 Bolivien
Alberto Achá, Vicente Arraya, Exequiel Calderón, Raúl Fernández, Zenón González, Gorostiaga, Manuel Gutiérrez, Ruperto Inchausti, Donato Medrano, Severo Orgaz, Walter Orozco, Adrián Ortega, Miguel Peredo, Cleto Prieto, Nicolás Prieto, Hernán Rojas, Roque Romero, Martín Saavedra, Armando Tapia  Trainer: Julio Borelli

 Brasilien
Ademir Marques de Menezes (Vasco Da Gama), Alfredo Dos Santos (Vasco Da Gama), Pelegrino Adelmo Begliomini (Corinthians), Biguá – Moacir Cordeiro (Flamengo), Domingos Da Guía (Corinthians), Danilo Alvim (América), Djalma Bezerra Dos Santos (Vasco Da Gama), Heleno de Freitas (Botafogo (Río de Janeiro)), Jaime De Almeida (Flamengo), Jair da Rosa Pinto (Vasco Da Gama), Jorginho – Jorge Ceciliano (América), Jurandir Correia dos Santos (Flamengo), Newton Canegal (Flamengo), Norival Pereira Da Silva (Fluminense), Oberdan Catani (Palmeiras), Pedro Amorin Duarte (Fluminense), Rui Campos (São Paulo), Servílio de Jesús (Corinthians), Tesourinha – Osmar Fortes (Internacional), Vevé – Everaldo Paes de Lima (Flamengo), Zezé Procópio – José Procópio (São Paulo), Zizinho – Thomaz Soares (Flamengo) Trainer: Flávio Costa

 Chile
Juan Alcántara (Audax Italiano), Benito Armingol (Unión Española), Carlos Ataglich (Badminton), Florencio Barrera (Magallanes), Miguel Busquets (Universidad de Chile), Mario Castro (Santiago Morning), Guillermo Clavero (Everton), Armando Contreras (Colo Colo), Atilio Cremaschi (Unión Española), Francisco Hormazábal (Colo Colo), Víctor Klein (Santiago Morning), Francisco Las Heras (Magallanes), Sergio Roberto Livingstone (Universidad Católica), Desiderio Medina (Santiago National), José Pastene (Colo Colo), Manuel Piñeiro (Audax Italiano), Humberto Roa (Audax Italiano), Jorge Vásquez (Colo Colo), Erasmo Vera (Santiago Morning)  Trainer: Francisco Platko (HUN)

 Ecuador
Pedro Acevedo, Víctor Aguayo, Luis Albán, Guillermo Albornoz, Enrique Alvarez, Carlos Garnica, Jorge Henríquez, José María Jiménez, Napoleón Medina, Eloy Mejía, José Luis Mendoza, Luis Antonio Mendoza, Luis Montenegro, Enrique Raymondi Chávez, Víctor Suárez, Luis Valverde, José Vasconez, Francisco Villagómez, Félix Leyton Zurita,  Trainer: Rodolfo Orlandini (ARG)

 Kolumbien
Andrés Acosta, Humbero Arbeláez, Antonio Julio De la Hoz, Lancáster De León, Roberto Gámez, Luis González Rubio, Rafael Granados, Isidro Joliani, Ricardo López, Lucas Martinez, Gabriel Mejía, Marcos Mejía, Roberto Meléndez, Arturo Mendoza, Juan Navarro, Humberto Picalúa, Juan Quintero, Carlos Recio, Fulgencio Berdugo, Juan de Jesús Zapata  Trainer: Roberto Meléndez

 Uruguay
Juan José Carvidón (Wanderers), Luis Enrique Castro (Nacional), José Pedro Colturi (Peñarol), Nicolás Falero (Central), Schubert Gambetta (Nacional), Atilio García (Nacional), José García (Defensor), Roque Gastón Máspoli (Peñarol), José María Ortiz (Peñarol), Raúl Pini (Nacional), Roberto Porta (Nacional), Agustín Prado (Peñarol), Juan Pedro Riephoff (Rampla Juniors), Juan Santiago (Liverpool), Raúl Sarro (Defensor), Eusebio Ramón Tejera (CA River Plate), Obdulio Jacinto Varela (Peñarol), General Viana (Nacional), Bibiano Zapirain (Nacional)  Trainer: José Nasazzi

Weblinks 
 Turnierseite 1945 bei rsssf.com (englisch)

1945
Fußballveranstaltung 1945
Sportveranstaltung in Santiago de Chile
Fußball (Chile)